Ле́кселл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лекселл, Карен — американская кёрлингистка.
 Лекселл, Ларс (1907—1986) — шведский нейрохирург, основатель радиохирургии.
 Лекселл, Терри — американская кёрлингистка.